Албанов може да се отнася за:

 Албанов, Валериан Иванович (1882 – 1919) – руски арктически мореплавател.
 Албанов – ледник на остров Октомврийска Революция, в архипелага Северна земя (Русия), .
 Албанов – нос на остров Хукер, в архипелага Земя на Франц Йосиф (Русия), .
 Албанов – остров в Карско море, в близост до остров Диксон (Русия), 
 Албанов – руски хидрографски кораб.